Noul val se poate referi la:
 Curent cinematografic:
 Noul val britanic (cinematografie)
 Noul val cehoslovac (cinematografie)
 Noul val francez (cinematografie)
 Noul val românesc

 Muzică:
 Noul val al heavy metal-ului american